Cilia – ovvero le Ciglia (biologia)
 Eddy Cilìa – giornalista e critico musicale italiano
 Joe Cilia –  allenatore di calcio e calciatore maltese
 Trevor Cilia – calciatore maltese

Pagine correlate 

 Ciglia
 Chilia